Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1990 avgjordes i Zinal i Schweiz under perioden 21-25 mars 1990 och var det nionde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1990 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1989/1990
Sportevenemang i Schweiz
1990 i Schweiz
Alpin skidsport i Schweiz
1990